В одиночному розряді тенісного турніру Majestic Tournament 1975, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1975, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Меєр 4-6, 6-4, 6-3.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1975